Fisher hace referencia a:

Lugares 
Fisher (Arkansas)
Fisher (Illinois)
Fisher (Luisiana)
Fisher (Minnesota)

Personas 
Alfredo Fisher, político argentino.
Andrew Fisher, quinto primer ministro australiano.
Carrie Fisher, actriz estadounidense.
John Fisher, cardenal católico.
Paul Nicholas Fisher, disc-jockey australiano.
Geoffrey Fisher, arzobispo de Canterbury.
Irving Fisher, economista estadounidense.
Ronald Fisher, biólogo evolutivo, genetista y estadístico inglés.
Terence Fisher, director de cine británico.
 La abreviación científica para el botánico Elmon McLean Fisher.